Monophadnus är ett släkte av steklar som beskrevs av Hartig 1837. Monophadnus ingår i familjen bladsteklar. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor 

Bladsteklar
Monophadnus